Osoby:
 Carl Friedrich Gauss – niemiecki matematyk i fizyk
 Karl-Markus Gauß – austriacki pisarz i wydawca

Inne:
 GAUSS – język programowania

Zobacz też:
 Gaus